Celotti ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Celotti (1840–1904), italienischer Politiker
 Matt Celotti, auch Matthew Celotti, (* 1979), australischer Judoka